Berning ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Berning (1908–1994), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Horst Berning (1924–2000), deutscher Fußballspieler
 Matthias Berning (* 1986), deutscher American-Football-Spieler
 Otto Berning, deutscher Kameraproduzent, siehe Federwerk-Kamera
 Thomas Berning (* 1966), deutscher Kirchenmusiker, Dirigent und Hochschullehrer
 Tina Berning (* 1969), deutsche Malerin und Illustratorin
 Vincent Berning (* 1933), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Wilhelm Berning (1877–1955), deutscher Geistlicher, Bischof von Osnabrück

Berning steht für:

 Berning (Unternehmen), Hersteller von Knöpfen und Nieten